Нгома:
 Нгома, Артур З’ахиди (1947—2016) — конголезский политический и государственный деятель. 
 Нгома, Патрик (род. 1997) — замбийский футболист.
 Нгома, Серж (род. 2005) — американский футболист.